La gare de Paris-Austerlitz, gare ferroviaire située à Paris, en France
 Gare d'Austerlitz, station des lignes 5 et 10 du métro de Paris

Austerlitz